Зе́мский переулок — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Земский переулок — улица в городе Ивантеевке.
 Земский переулок — исчезнувшая улица в Москве.
 Земский переулок — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Земская улица